Pokrovszkoje – település Oroszországban az Orjoli területen
 Pokrovszkoje – település Oroszországban a Rosztovi területen
 Pokrovszkoje – település Oroszországban a Tyumenyi területen